Tenisowy turniej WTA Porsche Tennis Grand Prix 2010 odbył się w dniach 26 kwietnia - 2 maja 2010 w niemieckim Stuttgarcie, na kortach ziemnych. Turniej jest rozgrywany na kortach ziemnych w hali. Pula nagród wyniosła 700 000 dolarów amerykańskich.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010